Термін емпірична формула має різні значення в фізиці і хімії, із загальним підкресленням експериментального характеру формули. Слово «емпіричний» походить від  («пробувати») →  («досвідчений») →  («доктор, що засновується на практиці, а не на теоретичних знаннях»).

 Емпірична формула в хімії — те саме, що Брутто-формула
 Емпірична формула в фізиці — те саме, що Емпіричний зв'язок